Tourville est un toponyme normand à l'origine, porté comme nom de terre (origine ou propriété) par plusieurs personnalités, notamment le maréchal de Tourville (1642-1701).

Toponyme 
Tourville est une formation toponymique médiévale en -ville (mot issu du gallo-roman VILLA « grand domaine rural »), précédé du nom de personne vieux norrois Þórr ou Thor.

France 
Tourville est le nom de différentes communes ou anciennes communes françaises de Normandie :

Tourville, ancienne commune de la Manche, aujourd'hui intégrée à Lestre
Tourville-en-Auge, dans le Calvados
Tourville-la-Campagne, dans l'Eure
Tourville-la-Chapelle, dans la Seine-Maritime
Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime
Tourville-les-Ifs, en Seine-Maritime
Tourville-sur-Arques, en Seine-Maritime
Tourville-sur-Odon, dans le Calvados
Tourville-sur-Pont-Audemer, dans l'Eure
Tourville-sur-Sienne, dans la Manche

Canada 
Au Québec, 
Tourville, municipalité du Québec.

Hydronyme 
 La Tourville est une rivière de l'Eure et un affluent de la Risle, donc un sous-affluent de la Seine.

Personnalités 

 César de Costentin de Tourville (mort en 1647), conseiller d'État, père du maréchal et vice-amiral Anne Hilarion de Costentin de Tourville.
 Anne Hilarion de Costentin de Tourville (1642-1701), vice-amiral et maréchal de France.
 Charles Bertin Gaston Chapuis de Tourville (1740-1809), général de division durant la Révolution française et le Premier Empire.
 l'abbé Henri de Tourville (1842-1903), prêtre français précurseur de la sociologie.
 Anne de Tourville (1910-2004), écrivain, prix Femina en 1951.
Rodolphe Tourville (1867-1935), homme politique québécois.

Navires 
Plusieurs navires de la Marine française portent le nom de , d'après le maréchal de Tourville.

Livres 
 Tourville, chevalier du Levant, Vagabondages, 2008, 
 Tourville, roman de Alex D. Jestaire, Au Diable Vauvert, 2007 .

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de bateaux